Stackendorf ist der Name folgender Orte:

 Stackendorf (Buttenheim), Ortsteil des Marktes Buttenheim, Landkreis Bamberg, Bayern
 Stackendorf (Tittmoning), Ortsteil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern